La Flèche Wallonne 1980 var den 44. udgave af cykelløbet La Flèche Wallonne og blev arrangeret 17. april 1980. Løbet blev vundet af Giuseppe Saronni, efterfulgt af Sven-Åke Nilsson og Bernard Hinault.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980